Теракт в Ницце:
 Теракт в Ницце (2016)
 Теракт в Ницце (2020)